Reckless est un mot anglais signifiant téméraire, voire imprudent. Il réfère notammlent à :

Télévision 

 Reckless, mini-série britannique de 310 min, réalisé par Sarah Harding et David Richards, diffusée en 1997 ;
 Reckless, série télévisée américaine créée par Dana Stevens, prévue pour la mi-saison 2013-2014.

Cinéma 

 Imprudente Jeunesse (Reckless), titre anglais de la comédie musicale réalisée par Victor Fleming en 1935 ;
 Reckless, titre anglais de Le Noceur (Balarrasa), film espagnol réalisé par José Antonio Nieves Conde en 1951 ;
 Reckless, film américain de James Foley sorti en 1984 ;
 Reckless, film américain de Norman René sorti en 1995 avec Mia Farrow ;
 Reckless, thriller américain dont le scénario a été composé par Shane Salerno, et prévu pour être produit en 2008.

Musique

Chanson 

 Reckless, chanson de Ice-T dans la musique de Break Street en 1984.

Groupe 

 Reckless, groupe de rock portugais qui a interprété "Supernova" qui a une forte influence de Muse.

Album 

 Reckless, album de Bryan Adams sorti en 1984 ;
 Reckless, album de Luther Allison sorti en 1997.

Littérature 

 Reckless, livre de Cornelia Funke.

Voir aussi 

 Reckless Youth, film américain de 1922
 Born Reckless, film américain de John Ford en 1930, dont un remake a été réalisé par Malcolm St. Clair et Gustav Machatý en 1937, 
 Mr Reckless, un film américain de Frank McDonald en 1948
 Reckless Realm, groupe de rock français, Powertrio de type Alternatif/Post-Punk fondé en 2011

Homonymie de titre